Фа́нза — китайське або корейське глинобитне чи вальковане житло сільського типу
 Фанза́ — китайська шовкова тканина, що нагадує тафту

Примітки